Jamal Mayers (n. 1974) – ex hockeista su ghiaccio canadese. 
 Henry Mayers Hyndman (1842-1921) – politico britannico, sodale di Karl Marx.
 Rakim Mayers (ASAP Rocky) (n.1988) – rapper, modello e produttore discografico statunitense. Nato

Pagine correlate 
Miers
Mayer
Meyer
Myers